Der Rolls-Royce Cullinan ist das erste SUV des britischen Automobilherstellers Rolls-Royce Motor Cars.

Geschichte 
Nachdem weltweit die Zulassungszahlen von SUV-Modellen anstiegen, verkündete Rolls-Royce im Februar 2015, ein Luxus-SUV entwickeln zu wollen. Drei Jahre später gab Rolls-Royce bekannt, dass das Fahrzeug unter dem Namen „Cullinan“ vermarktet werde. Der Name geht auf den größten jemals gefundenen Diamanten zurück. Offiziell vorgestellt wurde das Luxus-SUV am 10. Mai 2018 in London, gebaut wird es in Goodwood.

Anfang November 2019 präsentierte Rolls-Royce die „Black Badge“-Variante des Cullinan, die neben dem 21 kW stärkeren Motor einen schwarzen Kühlergrill und innen ein Carbon-Furnier hat; prinzipiell stehen auch bei diesem Modell 44.000 Farben zur Wahl.

Konkurrenten des Cullinan sind unter anderem der Bentley Bentayga und der Range Rover.

Technik 
Technisch baut der Cullinan auf der mit der achten Phantom-Generation eingeführten Aluminium-Spaceframe-Architektur (ASF) auf. Die Karosserie des Autos konstruierte der italienische Zulieferbetrieb Fontana. Sie bietet den Mitfahrern hinten mehr Platz als vorn, hat einen von vorn bis hinten laufenden Unterfahrschutz und wird im BMW Group Werk Dingolfing im bayerischen Moosthenning gefertigt.

Die Türen öffnen wie im Phantom und im Ghost gegenläufig. Um den Ein- und Ausstieg weiter zu erleichtern, lässt sich das SUV mit dem Fahrzeugschlüssel um vier Zentimeter absenken.

Der Cullinan hat als erstes in Serie produziertes Rolls-Royce-Modell eine Heckklappe. Sie ist zweigeteilt und bei Bedarf lassen sich aus ihr wie im Range Rover SVAutobiography zwei „Picknick“-Einzelsitze herausklappen. Außerdem ist die Karosserie mit Laser-Scheinwerfern ausgestattet.

Um niedrigere Innenraumgeräusche zu erreichen, ist eine sechs Millimeter dicke Doppelverglasung und zwischen dem Fahrgastraum und dem Gepäckraum eine Glaswand eingebaut.

Der Cullinan, der eine Luftfederung hat, ist nach dem Phantom VIII der zweite Rolls-Royce mit Allradlenkung. Bis zu einer Geschwindigkeit von unter 60 km/h ist der Lenkeinschlag der Hinterräder entgegengesetzt zu den Vorderrädern, um die Manövrierbarkeit zu verbessern. Ab 60 km/h schlagen zur Verbesserung der Stabilität des Fahrzeugs die Hinterräder in die gleiche Richtung wie die Vorderräder ein. Der Raddurchmesser beträgt 22 Zoll.

Das 8-Stufen-Automatikgetriebe von ZF ist wie im Phantom VIII mit einem GPS-Receiver verknüpft, der das Fahrzeug lokalisiert und die Geschwindigkeit misst, um rechtzeitig einen passenden Gang zu wählen Außerdem bestimmt die Bordelektronik aus der Beschleunigung und den Kamerasystemen die bestmögliche Dämpfereinstellung. Die Instrumente sind digital und es gibt ein großes Head-up-Display. Als Assistenzsysteme gehören ein Nachtsicht-, ein Bremsassistent mit Fußgänger- und Wildtiererkennung sowie ein Abstandstempomat, Querverkehrwarner, Spurverlassenswarner und Spurwechselassistent zur Serienausstattung.

Angetrieben wird das SUV vom aus dem Phantom VIII bekannten 6,75-Liter-Zwölfzylinder-Ottomotor mit . Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit abgeregelten 250 km/h an. Die Plattform des Cullinan ist für alternative Antriebe vorbereitet.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 332 Rolls-Royce Cullinan neu zugelassen worden. Nicht alle hatten laut der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes Allradantrieb. Mit 122 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi